Baqiao bezeichnet:

 Baqiao (灞桥区), Stadtbezirk von Xi’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Baqiao (Dadukou) (八桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dadukou in der chinesischen Stadt Chongqing
 Baqiao (Gaoyou) (八桥镇), Großgemeinde der Stadt Gaoyou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Baqiao (Yangzhong) (八桥镇), Großgemeinde der Stadt Yangzhong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Baqiao (Stadtbezirk) (灞桥街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Baqiao (Shuangqiao) (八桥村), Dorf in der Großgemeinde Shuangqiao in der Stadt Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi, VR China